

Варварино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Варварино — село, Мелеузівський район, Башкортостан